В одиночному розряді тенісного турніру Taiwan Open 1993, який проходив в рамках Туру WTA 1993, Ван Ші-тін здобула титул, у фіналі перемігши Лінду Вілд 6–1, 7–6.

Сіяні гравчині 

  Ван Ші-тін (переможниця)
  Яюк Басукі (1-ше коло)
  Анджеліка Гавальдон (1-ше коло)
  Шон Стаффорд (півфінал)

 Лінда Вілд (фінал)
 Александра Фусаї (чвертьфінал)
 Карін Кшвендт (чвертьфінал)
 Рейчел Макквіллан (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Taipei Women's Championship